Muziek
 Doug Johnson (pianist), Amerikaans jazz- en klassiek pianist
 Doug Johnson (muziekproducer), Amerikaans platenproducer en songwriter
 Douglas Johnson (tenor) (The Complete Mozart Edition)
Film en toneel
 Doug Johnson (acteur), acteur in Stir Crazy en Heartland
Wetenschap
 Douglas Johnson (historicus) (1925-2005), Brits historicus
 Douglas H. Johnson, historicus en Sudan-expert
 Doug Johnson (hockeyspeler), Amerikaans hockeyspeler en -coach
Sport
 Doug Johnson (golfer) (1950), Amerikaans golfer
 Doug Johnson (American football) (1977), Amerikaans American football quarterback (NFL)
 Doug Johnson (hockeyspeler), Amerikaans hockeyspeler en -coach
Overig
 Doug Johnson (journalist),  journalist (W5)
 Doug Johnson (politicus), Amerikaans politicus in de senaat van Minnesota
 Douglas Johnson (theoloog), oprichtend bestuurder van de Inter-Varsity Fellowship